John Winter peut désigner :
 John Winter (1924-2007), athlète australien, médaillé d'or aux JO de Londres en 1948 en saut en hauteur ;
 John Winter (1949-2001), pseudonyme de Louis Krages, pilote automobile allemand vainqueur des 24 heures du Mans en 1985 ;
 John Winter (né en 1956), producteur de cinéma australien, connu pour le film Rabbit-Proof Fence.

Voir aussi 
 Johnny Winter (né en 1944), guitariste de blues américain